Southern Lagoon kan syfta på följande platser:

Belize 

 Southern Lagoon (sjö)
 Southern Lagoon (lagun)